Burg Seelbach ist der Name folgender Burgen:

 Burg Seelbach (Dautenstein)
 Burg Seelbach (Lohra)